Die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. April 2006 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplätzen  ausgetragen. In derselben Woche wurde mit den US Men’s Clay Court Championships in Houston ein Turnier ausgetragen, das genau wie die Open de Tenis Comunidad Valenciana zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger des Turniers war Igor Andrejew, der dieses Jahr als Setzlistenfünfter in der ersten Runde ausschied. Mit dem Qualifikanten Nicolás Almagro gewann zum dritten Mal in Folge nach Verdasco 2004 und Andrejew im Vorjahr ein Spieler seinen ersten Karrieretitel. Mit Juan Carlos Ferrero besiegte Almagro in der ersten Runde einen ehemaligen Turniersieger. Im Finale besiegte er Gilles Simon in zwei Sätzen, der zudem in seinem ersten Finale stand.
Im Doppel gewann die Paarung Martín Rodríguez und Fernando González im Vorjahr, die nicht erneut am Turnier teilnahmen. Das erste Mal beim Turnier standen sich vier Tschechen im Finale gegenüber. Es gewannen David Škoch und Tomáš Zíb gegen Lukáš Dlouhý und Pavel Vízner und gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Zíb blieb es sogar der einzige Titel überhaupt.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Valencia